Pitangueirensi – abitanti di Pitangueiras (Paraná)
Pitangueirensi – abitanti di Pitangueiras (San Paolo)